Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Retina, nel comune di Castiglion Fiorentino
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Caprese Michelangelo
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Colle di Val d'Elsa
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Gaione, frazione di Parma
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano nel centro di Laterina
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano in località Le Pievi, ancora a Laterina
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano nel comune di Lastra a Signa
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano a Settimo
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Scurano, frazione di Neviano degli Arduini

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano
 Chiesa di Sant'Ippolito